

Geografia 
 Uza  – comune delle Landes (Francia)
 Uza – fiume della Russia, affluente della Sura

Sigle 
 Universitair Ziekenhuis Antwerpen  – ospedale universitario di Anversa (Belgio)

Musica 
  – singolo delle AKB48